modlitewnik – książka zawierająca modlitwy
 modlitewnik (sadżadża, musalla, nazamlik) – kobierzec modlitewny muzułmanów
 modlitewnik – ławka do ćwiczeń mięśni rąk (głównie bicepsa)
 Modlitewnik – powieść Joan Didion